Cão — animal doméstico
 Cam — personagem bíblico, filho de Noé
 Cão (arma de fogo) — peça de arma de fogo
 Cão (zodíaco) — signo astrológico chinês
 Cão! — álbum da banda portuguesa Ornatos Violeta
 Cã — cão em português arcaico; título dado aos soberanos mongóis
 Diabo — também referido coloquialmente como Cão